SGD (port) – oznaczenie IATA portu lotniczego położonego w Sønderborgu
 SGD (waluta) – międzynarodowy skrót dolara singapurskiego
 SGD (klub) – Dynamo Drezno (niem. SG Dynamo Dresden)